Hayes Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hayes Peak, Östantarktis, 
 Hayes Peak, Västantarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar